Die 24. Biathlon-Europameisterschaften (offiziell: IBU Open European Championships Biathlon 2017) fanden vom 22. bis 29. Januar 2017 im polnischen Duszniki-Zdrój statt. Die Meisterschaften waren der Höhepunkt des IBU-Cup 2016/17. Die Ergebnisse der Rennen fließen auch in die Meisterschaftswertungen des IBU-Cups mit ein.

Erfolgreichste Sportler der Wettkämpfe waren Alexander Loginow und Irina Starych. Die beiden russischen Athleten kehrten nach einer Dopingsperre zu Beginn der Saison in den IBU-Cup zurück.

Die Biathlon-Junioren-Europameisterschaften 2017 fanden wie im Vorjahr getrennt von den Europameisterschaften statt und wurden vom 1. bis 5. Februar 2017 im tschechischen Nové Město na Moravě ausgetragen.

Zeitplan

Medaillenspiegel 
Endstand nach 8 Wettkämpfen

Nationen

Athleten

Ergebnisse

Männer

Einzel 20 km 

Start: Mittwoch, 25. Januar 2017, 10:00 Uhr

Gemeldet: 117 Athleten; nicht am Start (DNS): 3

Sprint 10 km 

Start: Freitag, 27. Januar 2017, 10:00 Uhr

Gemeldet: 125 Athleten; nicht am Start (DNS): 3, nicht im Ziel (DNF): 1

Verfolgung 12,5 km 

Start: Samstag, 28. Januar 2017, 10:00 Uhr

Qualifiziert: 60 Athleten; nicht am Start (DNS): 5

Frauen

Einzel 15 km 

Start: Mittwoch, 25. Januar 2017, 13:30 Uhr

Gemeldet: 89 Athletinnen; nicht am Start (DNS): 2, nicht im Ziel (DNF): 2

Sprint 7,5 km 

Start: Freitag, 27. Januar 2017, 13:30 Uhr

Gemeldet: 94 Athletinnen; nicht am Start (DNS): 4, nicht im Ziel (DNF): 1

Verfolgung 10 km 

Start: Samstag, 28. Januar 2017, 13:00 Uhr

Qualifiziert: 60 Athletinnen; nicht am Start (DNS): 8, überrundet (LAP): 4

Mixed-Bewerbe

Single-Mixed-Staffel 

Start: Sonntag, 29. Januar 2017, 10:00 Uhr

Gemeldet: 23 Nationen; nicht am Start (DNS): 1, überrundet (LAP): 4

Mixed-Staffel 

Start: Sonntag, 29. Januar 2017, 13:00 Uhr

Gemeldet: 20 Nationen; überrundet (LAP): 4

Weblinks

Einzelnachweise 

2017
Europameisterschaften 2017
Sportveranstaltung in der Woiwodschaft Niederschlesien
Duszniki-Zdrój
Biathlon (Polen)